Скоростны́е авто́бусные маршру́ты Москвы́ — транспортная система в Москве, предусматривающая движение автобусов-полуэкспрессов по выделенным полосам на основных вылетных магистралях, соединяющих удалённые районы с центром города.

Трасса маршрутов полуэкспрессных автобусов выбирается по принципу: маршрут, по которому можно быстро проехать на машине, но при поездке на общественном транспорте приходится делать несколько пересадок. За счёт выделенных полос средняя скорость у таких автобусов 20,7 км/ч, или на 20 % быстрее, чем у автобусов в общем потоке транспорта. На отдельных участках скорость достигает 60 км/ч.

Официально позиционируется как средство для улучшения транспортного обслуживания жителей периферийных районов столицы.

По состоянию на 4 февраля 2023 года, по официальным данным, действуют 20 полуэкспрессных маршрутов, но с учётом неофициальных маршрутов, пропускающих несколько остановок, больше. Скоростными автобусами пользуются ежесуточно более 100 тысяч человек.

Перевозчиком является ГУП города Москвы «Мосгортранс» и коммерческие перевозчики (маршруты № е99, 300). Стоимость проезда и виды проездных документов не отличаются от обычного наземного транспорта Москвы. Первоначально полуэкспрессные автобусы выделялись жёлто-оранжевой окраской, но затем на маршруты стали выпускаться автобусы с обычной окраской — вначале бело-зелёной, затем — голубой.

История 
Первая выделенная полоса для маршрутного транспорта в качестве эксперимента появилась в Москве на Волоколамском шоссе в 2009 году, в 2010 — на проспекте Андропова.

В 2011 году развитие сети выделенных полос в Москве и организация на них экспресс-маршрутов была признана приоритетной. 9 июля 2011 года была официально открыта выделенная полоса на участках Ленинградского проспекта. 22 сентября открыта выделенная полоса на Липецкой улице, а 22 октября по ней был организован первый экспресс-маршрут № 901.

В конце августа была организована выделенная полоса на Боровском шоссе в обе стороны от МКАД до улицы Шолохова, а 5 ноября 2011 года была официально запущена полоса на участках Озёрной улицы и Мичуринского проспекта (от МКАД до площади Индиры Ганди), а также на участке улицы Косыгина, Воробьёвском шоссе и Бережковской набережной. Тогда же был организован второй автобусный экспресс-маршрут — № 902 от Ново-Переделкина до Киевского вокзала.

С 19 ноября 2011 года была введена выделенная полоса на Ярославском шоссе и участке проспекта Мира (от Холмогорской улицы до Рижского вокзала), в тот же день был запущен автобусный маршрут № 903.

С 4 февраля 2012 года была введена в действие выделенная полоса на Пятницком и Волоколамском шоссе, а также на Ленинградском проспекте для движения полуэкспрессного маршрута № 904 «4-й микрорайон Митина — Белорусский вокзал», который был запущен в этот день.

С 29 февраля 2012 года было увеличено количество остановок на четырёх экспрессных маршрутах:
 № 901 — «Липецкая улица, 46», «6-я Радиальная улица, 10», «Управа района Москворечье-Сабурово» (было 8 остановок, стало 11);
 № 902 — «Новопеределкинская улица», «Чоботы», «Улица Главмосстроя», «Винницкая улица», «Патентное ведомство» (было 9, стало 14);
 № 903 — «Детская поликлиника», «Федоскинская улица», «Полиграфический колледж», «Метро „Алексеевская“» (было 6, стало 10);
 № 904 — «Дубравная улица», «Улица Панфилова» (от центра), «МАДИ-Финансовый университет» (от центра) (было 10, стало 13).

С 17 декабря 2012 года была введена остановка на маршруте № 902 «Улица Косыгина».

С 28 декабря 2012 года была введена остановка на маршруте № 904 «Метро „Пятницкое шоссе“».

С 1 июля 2013 года организован маршрут № 905 «75-й км МКАД» — «Белорусский вокзал». Годом ранее, 12 июля 2012 года руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов сообщил, что следующий маршрут САС (предварительный номер 905) протяжённостью 15,3 км будет запущен по Ленинградскому проспекту и Ленинградскому шоссе от Белорусского вокзала. Было объявлено, что маршрут будет запущен по окончании строительства отстойно-разворотной площадки на Ленинградском шоссе, которое должно было завершиться до 1 августа 2012 года. Всего до конца 2012 года планировалось строительство 10 новых отстойно-разворотных площадок для скоростных автобусных маршрутов: на Ленинградском, Ярославском, Рублёвском, Щёлковском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Ленинском, Севастопольском и Волгоградском проспектах, а также на Люблинской и Профсоюзной улицах.

С 23 декабря 2013 года введён маршрут № 907 «Метро „Добрынинская“» — «Каширское шоссе, 148».

С 1 июня 2014 года посадка во все маршруты осуществлялась при включенных турникетах (до этого для ускорения посадки в автобус использовалась система АСКП с валидатором(-ами), но опущенным (отключённым) турникетом). Эксперимент дал положительные результаты — число валидаций на маршрутах возросло на 12,5 % пассажиров при той же скорости посадки.

С сентября 2014 года на маршруте № 904 предусмотрены резервные остановки, вводящиеся только в случае проведения футбольных матчей на стадионе «Открытие Арена» — «Клуб имени Чкалова» (из центра) и «Река Сходня» (в центр). Остановка «Метро „Тушинская“» на время матчей отменяется.

С 11 марта 2015 года по рабочим дням введены укороченные рейсы № 903к «Холмогорская улица — Метро „ВДНХ“», а с 26 марта № 901к «Загорье — Метро „Кантемировская“».

С 1 августа 2015 года маршрут № 901 продлён до Таганской площади. Продление планировалось месяцем ранее: были развешаны объявления на остановочных павильонах, но затем было отложено.

С 1 октября 2016 года введён маршрут № 906 «Метро „Улица Академика Янгеля“ — 1-й микрорайон Щербинки».

С 8 октября 2016 года маршрут № 904 продлён до станции метро «Китай-Город» со всеми остановками в пределах Садового кольца, а автобусный маршрут № 904к продлён от станции метро «Тушинская» до Белорусского вокзала (с отменой заезда к станции метро «Тушинская»).

С 26 ноября 2016 уже существующий маршрут № 611к от станции метро «Саларьево» в аэропорт Внуково вновь стал полуэкспрессным (до 12:00 16 февраля 2016 года он уже работал как скоростной под номером 611с) и получил новый № 911. Однако позже маршруту стали вводиться дополнительные остановки, в результате чего маршрут перестал быть полэукспрессным.

С 17 марта 2017 года, после пуска участка «Парк Победы» — «Раменки» Солнцевской линии метро, на маршруте № 902 была введена остановка возле метро «Ломоносовский проспект», а также пущен маршрут № 908 «Метро „Каширская“ — Метро „Филёвский парк“».

С 16 сентября 2017 года маршрут № 854 получил новый № 112э и начал работать в режиме полуэкспрессного автобуса.

С 7 октября 2017 года, после открытия реконструированной площади Тверская Застава, маршруты № 904к и 905 были продлены от Ленинградского проспекта, 2 по Тверскому путепроводу до площади Тверской заставы с разворотом вокруг нового трамвайного кольца. В тот же день, после ввода выделенной полосы на Проспекте Мира маршрут № 903 продлён до станции метро Проспект Мира, разворот осуществляется у примыкания Грохольского переулка. Также маршрут № м7 стал полуэкспрессным и маршрут следования от «138-й квартал Выхина» сократился до метро «Китай-город».

С 1 января по 1 сентября 2018 года во всех автобусах были демонтированы турникеты, валидаторы для оплаты проезда были установлены у каждой двери.

С 6 октября 2018 года введён маршрут № 909 «Осташковская улица — Северный (4-й микрорайон)».

С 11 декабря 2018 года введён маршрут № 300 «Беловежская улица — Метро „Петровско-Разумовская“» на девять дней раньше запланированного срока. Автобус № 300 стал первым в истории полуэкспрессным маршрутом, обслуживаемым частным перевозчиком по программе новой модели транспортного обслуживания Москвы (находится на балансе дочернего предприятия «Питеравто» — ООО «Таксомоторный парк № 20»).

С 17 октября 2020 года отменён маршрут № 902 «Улица Федосьино — Киевский вокзал» по причине оптимизации маршрутной сети в районе МГУ и Киевского вокзала, а также дублирования маршрута Солнцевской линией метро.

С 26 июня 2021 года маршрут № 909 «4-й микрорайон Северного — Осташковская улица» был переведён на работу электробусами. Таким образом, маршрут № 909 стал самым первым скоростным электробусным маршрутом. Обслуживают его электробусы КамАЗ-6282 производства СВАРЗа.

С 20 ноября 2021 года, в связи с обновлением маршрутной сети «Магистраль», полуэкспрессные маршруты стали обозначаться буквой е. Так, перенумерованы маршруты № м7, 144, 144к, 858, 901, 904, 904к, 906, 907, 908 в № е70, е10, е12, е91, е80, е30, е30к, е99, е85, е29 соответственно. 

С 8 декабря 2021 года маршрут № е12 продлён до метро «Калужская».

С 15 декабря 2021 года маршрут № е85 был укорочен до Даниловского рынка.

С 29 октября 2022 года в тестовом режиме введён маршрут № 643 «9-й микрорайон Кожухова — Коровинское шоссе».

С 12 ноября 2022 года, в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро (от станции «Автозаводская» до станции «Орехово»), на маршрутах № е80 и е85 введён бесплатный проезд. Маршрут № е85 был вновь продлён до метро «Добрынинская».

С 4 февраля 2023 года автобусные маршруты № 400э, 909 перенумерованы в № е41, е59.

Ожидается перенумерация маршрутов № 300, 433, 903, 911 в № е33, е14, е50, е11 соответственно. Перспектива маршрутов № 112э, 398, 503, 643, 905 на данный момент неизвестна.

Пассажиропоток 
При вводе новых маршрутов пассажиропоток формировался в течение 2-3 месяцев, а средний срок обкатки с выводами о целесообразности составлял около полугода. В частности, количество пассажиров маршрута № 905 за 4 месяца после открытия возросло более чем в два раза до 4000 чел. в сутки, а в конце 2013 года достиг более 7200 человек в сутки.

В 2013 году полуэкспрессами пользовались ежесуточно от 8 до 14 тысяч человек, при этом один автобус перевозил за рейс от 40 до 80 человек, а самыми востребованными маршрутами стали № 902 и 903.

В мае 2014 года полуэкспрессными маршрутами пользовались 73 тысяч пассажиров в сутки.

На май 2015 года этот показатель востребованности превысил 100 тысяч человек. Это обосновывается тем, что жители столицы находят в полуэкспрессах хорошую альтернативу личному транспорту для ежедневных поездок по городу.

В 2017 году полуэкспрессными маршрутами воспользовались 180 тысяч пассажиров в день, что по сравнению с 2016 годом больше на 20 тысяч человек. Всего за 2017 год автобусы перевезли 40 млн пассажиров.

В 2018 году пассажиропоток маршрута № 908 увеличился на 20 % (с 9 тысяч до 11 тысяч человек в день) после запуска бестурникетных автобусов.

Осенью 2018 года было заявлено, что недельный пассажиропоток полуэкспрессных маршрутов составляет миллион пассажиров, суточный — 162 тысячи человек, а всего за 9 месяцев 2018 года автобусы перевезли 41 млн пассажиров.

В 2020 году пассажиропоток на полуэкспрессных маршрутах составил 36 млн человек, суточный по будням — более 103 тысяч, а самым популярным маршрутом стал № м7 с суточным пассажиропотоком в 12 тысяч человек.

Маршруты

Запланированные к запуску и продлению 
В 2011 году было запланировано большое количество новых маршрутов. Вводились они по одному, сроки постоянно отодвигались. По сообщению Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы от 5 сентября 2012, до конца 2012 года планировался ввод двух маршрутов — помимо маршрута по Ленинградскому шоссе, к вводу был запланирован маршрут от кинотеатра «Ударник» (Большого Каменного моста) до МКАД по Ленинскому проспекту, а также продление маршрута № 901 до Таганской площади. Но был введён только один в июле 2013 года — маршрут № 905 по Ленинградскому шоссе. Сообщалось, что всего до конца 2014 года планируются 10 новых экспрессных маршрутов. Но в июле 2013 года столичный департамент транспорта сообщил, что до конца 2015 года будут запущены только 8 маршрутов. Дептранс был намерен запустить в общей сумме 22 полуэкспрессных маршрута, включая существующие, однако ввод новых маршрутов постоянно откладывался от официально озвученных сроков. На настоящий момент отсутствует какая-либо актуальная информация о планах по вводу маршрутов.

См. также 
 Московский автобус
 Мосгортранс
 Автобусные маршруты № 400

Примечания 

Скоростной автобус
Московский автобус